

Geografia 
 Clapton – quartiere di Londra

Musica 
 Clapton – raccolta di Eric Clapton del 1973
 Clapton – album di Eric Clapton del 2010

Persone 
 Eric Clapton (1945) – musicista inglese

Altro 
 4305 Clapton – asteroide della fascia principale